O apelido de família Sousa Bandeira (na ortografia arcaica Souza Bandeira) pode referir-se a:

Antônio Herculano de Sousa Bandeira (1818 — 1884)Advogado, jurista, professor e político pernambucano
Antônio Herculano de Sousa Bandeira Filho (1854 — 1890) Jurista, escritor e político
João Carneiro de Sousa Bandeira (1865 — 1917)Jurista, diplomata, advogado, professor de Direito, membro da Academia Brasileira de Letras. 
Raimundo Carneiro de Sousa Bandeira (1855 — 1927) -médico, deputado , constituinte de 1891
Manuel Carneiro de Sousa Bandeira (1858-1920)-engenheiro civil,especializado em portos /participou do projeto do porto do Rio de Janeiro
Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho (1886 — 1968) - poeta, escritor, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor.

Desambiguação
Famílias do Brasil